Анта — власна назва.

Топоніми

Анта (Перу)
 Анта (провінція)

Анта (Португалія)
 Анта і Гетін